Boane bezeichnet:

 Boane, eine Stadt in Mosambik
 Boane (Posto administrativo), ihren Posto administrativo
 Boane (Distrikt), ihren Distrikt